Андрей Миронов:
 Миронов, Андрей Александрович (1941—1987) — советский актёр, артист эстрады.
 Миронов, Андрей Андреевич (род. 1994) — российский хоккеист.
 Миронов, Андрей Фёдорович (род. 1935) — советский и российский учёный-химик.
 Миронов, Андрей Евгеньевич (род. 1974) — российский математик, член-корреспондент РАН.
 Миронов, Андрей Николаевич (1954—2014) — советский диссидент, российский журналист, переводчик, правозащитник.
 Миронов, Андрей Яковлевич (1896—1949) — советский военный деятель, полковник.